O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1962, originalmente denominado Taça Brasil pela CBD, foi a quarta edição do Campeonato Brasileiro. O Santos sagrou-se campeão, após vencer o terceiro jogo da final contra o Botafogo. Como a equipe paulista já havia garantido a vaga para disputar a Taça Libertadores da América de 1963 por ser o então campeão da competição continental, o alvinegro carioca ficou com a vaga destinada ao campeão brasileiro.

Esta edição contou com a participação de dezoito campeões estaduais, sendo que os campeões dos estados de São Paulo e da Guanabara já entravam na fase final.

Apesar de sua importância, e de seu vencedor ser considerado o campeão brasileiro já na época de sua disputa, somente em 2010 que o torneio foi reconhecido oficialmente pela CBF como o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1962.

Participantes

Regulamento 
A Taça Brasil de 1962 foi dividida em quatro fases. Na primeira os clubes foram divididos nos seguintes grupos: Grupo Norte, Grupo Nordeste (que se enfrentam para decidir a vaga destinada ao Grupo Norte), Grupo Leste e Grupo Sul (que se enfrentam para decidir a vaga destinada ao Grupo Sul). Na segunda e decisiva fase, os vencedores da primeira fase enfrentam Botafogo e Santos, pré-classificados na semifinal, e os vencedores decidem o título do campeonato.

Critérios de desempate 
Todos os jogos da Taça Brasil de 1962 foram disputados em modo eliminatório (mata-mata) em dois jogos de ida e volta. A equipe que somasse mais pontos passava para a fase seguinte. Caso nos dois jogos as equipes tivessem o mesmo número de pontos (dois empates ou uma vitória para cada lado independente do número de gols entre os jogos) era disputado um jogo extra. Nesta partida, caso persistisse o empate, o time que tivesse o maior "goal-average" (média dos gols marcados dividido pelos gols sofridos) nas três partidas da fase era o vencedor. Se mesmo assim o empate persistisse, a vaga seria decidida no cara ou coroa.

Zona Norte (Taça Norte) 

Final

Zona Sul

Grupo Leste

Grupo Sul 

Final

Fase final 

Os jogos das quartas de final representadas acima são referentes as decisões dos grupos Sul e Norte.

A decisão 

Santos: Gilmar, Lima, Mauro (João Carlos), Calvet e Dalmo; Zito (Tite) e Mengálvio; Dorval, Coutinho  (Toninho Guerreiro), Pelé e Pepe. Técnico: Lula.
Botafogo: Manga, Rildo, Zé Maria (Paulistinha), Nilton Santos e Ivan; Ayrton e Élton (Édison); Amoroso, Quarentinha (Romeu), Amarildo e Zagallo. Técnico: Marinho Rodrigues.

Botafogo: Manga, Rildo, Zé Maria, Nilton Santos e Ivan;; Ayrton e Édison; Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Técnico: Marinho Rodrigues.
Santos: Gilmar, Lima, Mauro, Calvet e Dalmo; Zito (Tite) e Mengálvio; Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Técnico: Lula.

Botafogo: Manga, Rildo (Joel), Zé Maria, Nilton Santos (Jadir) e Ivan; Ayrton e Édison; Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Técnico: Marinho Rodrigues.

Santos: Gilmar, Lima, Mauro, Calvet e Dalmo; Zito e Mengálvio; Dorval, Coutinho (Tite), Pelé e Pepe. Técnico: Lula.

Artilheiros 
Coutinho (Santos), 7 gols
Alfeu (Internacional), 6 gols
Pepe (Santos), 5 gols

Premiação

Classificação final 

1: Santos garantiu vaga na Libertadores de 1963 como campeão de 1962, repassando a vaga do campeão brasileiro ao Botafogo.

Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A
Futebol de 1962 no Brasil